M/s har flere betydninger:
 Motorskib (M/S)
 Meter per sekund